Olovo sulfid se može odnositi na:

Olovo(II) sulfid, PbS
Olovo(IV) sulfid, PbS2